Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1919 года.

Бразилия

Уругвай

Аргентина

Чили

Ссылки 
 

Составы
1919
1919 год в футболе